Trangöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Trangölen, sjö i Eksjö kommun, 
Trangölen, Småland, sjö i Aneby kommun, 
Stora Trangölen, sjö i Ydre kommun, 
Trangölen (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Trangölen (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Trangölen (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,

Se även
Stora Tranegöl, sjö i Hultsfreds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn